Notvarp kan syfta på:

 Notvarp – ett fiskeredskap i form av ett stort nät bundet av garn, se Not (fiskeredskap)
 Notvarp (sjö) – en sjö i Gotlands kommun